Брукхејвен има више значења:
 Брукхејвен (Њујорк)
 Брукхејвен (Западна Вирџинија)
 Брукхејвен (Мисисипи)
 Брукхејвен (Пенсилванија)